

Patronyme
 Marie-Jean-Baptiste-Antoine Ramey de Sugny (1746-1804) est un homme politique et haut fonctionnaire français.
 Jean-Marie-Vital Ramey de Sugny (1753-1821) est un général français.
 Francisque-Joseph Ramey de Sugny (1825-1908) est un homme politique français.
 Joseph Ramey de Sugny (1856-1928) est un amiral français.

Homonymie
Homonymie de patronyme